Зи́гфрид А́вгуст Ке́йнянен () — финский художник-живописец, педагог. Известен своими своими работами посвященными фольклору Финляндии. Отец архитектора Вяйнё Кейнянена.

Биография 
Родился в семье плотника. В 22 года поступил в учительскую семинарию в Ювяскюля.

С 1867 по 1868 год обучался в Рисовальной школе Художественного общества Финляндии и в 1868 году организовал свою первую выставку.

С 1869 по 1872 год учился в Королевской академии художеств в Копенгагене и Королевской академии свободный искусств в Стокгольме.

С 1872 года он начал преподавать. Работал учителем рисования в различных школах Хельсинки. Также преподавал в Школе искусства и дизайна и в Рисовальной школе Финского художественного общества.

В 1877 году получил второй приз в ежегодном конкурсе финских художников до 35 лет Dukaattipalkinto. В 1887—1888 годах посетил Италию и Францию.

В 1914 году избран почетным членом Ассоциации художников Финляндии.

Примечания 

Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Художники Финляндии